Ла Лагунета има више значења:

 Ла Лагунета (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Лагунета (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лагунета (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагунета (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагунета (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику